Атескатл има више значења:

 Атескатл (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атескатл (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику